Села:
 Тютюнники — Вінницька область, Вінницький район
 Тютюнники — Житомирська область, Житомирський район
 Тютюнники — Полтавська область, Полтавський район